Boldklubben af 1967 (B-67) – grenlandzki klub sportowy z siedzibą w Nuuk, założony w 1967 roku. Klub jest aktualnym rekordzistą w liczbie zdobytych tytułów mistrzowskich z 13 mistrzostwami.

Osiągnięcia 
 Mistrz Grenlandii (13 razy): 1993, 1994, 1996, 1999, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
 Wicemistrzostwo Grenlandii (4 razy): 2002, 2004, 2011, 2017, 2022
 III miejsce Mistrzostw Grenlandii (3 razy): 1982, 2003, 2006,

Bilans sezon po sezonie

XXI wiek 

Etap rozgrywek:

Przypisy 

Grenlandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1967
Sport w Nuuk